Amroth kan syfta på:

 Amroth, Pembrokeshire - en ort och community i Pembrokeshire, Wales
 Amroth Castle – ett slott  i Pembrokeshire i Wales
 Amroth (Tolkien) - en fiktiv karaktär i J.R.R Tolkiens fiktiva värld om midgård
 Dol Amroth - en fiktiv stad och slott i J.R.R. Tolkiens berättelser om Midgård